Too Hot to Handle (1938), een film van Jack Conway
Too Hot to Handle (1960), een film van Terence Young